blenda cynkowa – siarczek cynku
 blenda cynkowa – parageneza występujących ze sobą minerałów: galeny, sfalerytu i pirytu